Charles Brockden Brown (1771–1810) – amerykański pisarz, historyk i wydawca
 Charles John Brown  (1806–1884) – szkocki pastor, prominentny duchowny Free Church of Scotland
 Charles Brown (1867–1937) – amerykański roquesista
 Charles Arthur Brown (1919–1997) – amerykański biskup katolicki
 Charles Harrison Brown (1920–2003) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Missouri
 Charles Brown (1922–1999) – amerykański muzyk bluesowy
 Charles Brown (ur. 1939) – amerykański bokser, medalista olimpijski
 Charles John Brown (ur. 1959) – amerykański biskup katolicki, nuncjusz apostolski
 Charlie Brown – postać fikcyjna, bohater komiksu Fistaszki